L'Estádio José Arcanjo è uno stadio di calcio situato ad Olhão, in Portogallo. Ha una capienza di 11.622 posti e ospita le partite in casa dell'Olhanense.

Collegamenti esterni 
 

S.C. Olhanense